biedronka – owad
 Biedronka – sieć handlowa
 Biedronka – polska turystyczna łódź żaglowa